Котюк Андрій Валерійович (1976) — український футболіст, півзахисник/нападник.
 Котюк Богдан Миколайович (1951) — український композитор, етно-музикознавець, громадський діяч.
 Котюк Іван Ілліч (1946) — український науковець, доктор юридичних наук, завідувач кафедри криміналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.
 Етелла Котюк (Чуприк-Котюк; 1964) — українська піаністка, народна артистка України (2016)
Українські прізвища